d’Amboise ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien d’Amboise (1551–1616), französischer Geistlicher, Bischof von Tréguier
 Antoine d’Amboise (1605–1650), französischer Maréchal de camp
 Antoinette d’Amboise (1495–1552), französische Adlige
 Catherine d’Amboise (1482–1549), französische Dichterin und Mäzenin

 Emery d’Amboise († 1512), französischer Großmeister des Johanniterordens
 François d’Amboise (1550–1619), französischer Schriftsteller
 Françoise d’Amboise (1427–1485), Herzogin von Bretagne
 Georges d’Amboise (1460–1510), französischer Geistlicher und Minister, Erzbischof von Rouen
 Georges II. d’Amboise (1488–1550), französischer Geistlicher, Erzbischof von Rouen

 Jean d’Amboise (1514–1584), französischer Chirurg
 Louis d’Amboise (1392–1469), Herr von Amboise und Vizegraf von Thouars
 Louis I. d’Amboise († 1503), französischer Geistlicher, Bischof von Albi
 Louis II. d’Amboise (1477–1511), französischer Geistlicher, Erzbischof von Albi
 Louis de Clermont, seigneur de Bussy d’Amboise (1549–1579), französischer Adliger
 Michel d’Amboise (genannt l’Esclave fortuné; um 1505–nach 1548), französischer Höfling, Dichter und Essayist
 Pierre d’Amboise († 1473), Herr von Chaumont-sur-Loire u. a.
 Pierre II. d’Amboise († 1418/1422), Herr von Amboise, Vizegraf von Thouars, Graf von Benon und Sire de Talmont